Ліга Умаглесі 1999—2000 — 11-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вперше здобуло Торпедо (Кутаїсі).

Учасники

Перший раунд

Група A 

Позначення:

Результати

Група B 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Примітки: 
1. Клуб Локомотив (Тбілісі) взяв участь у Кубку УЄФА 2000—2001 як переможець Кубку Грузії 1999—2000.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

1999–2000
Грузія
Грузія
1999 у Грузії
2000 у Грузії
1999 у грузинському спорті
2000 у грузинському спорті